Позо Нумеро Уно има више значења:

 Позо Нумеро Уно, Ла Тринидад (Чиколоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Позо Нумеро Уно, Ехидо ел Сауз (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Позо Нумеро Уно, Ехидо Маравиљас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику